Давыдовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Давыдовское сельское поселение — входит в Дубовский район, Волгоградская область
 Давыдовское сельское поселение — входит в Притобольный район, Курганская область
 Давыдовское сельское поселение — входит в Орехово-Зуевский район, Московская область
 Давыдовское сельское поселение — входит в Старорусский район, Новгородская область
 Давыдовское сельское поселение — входит в Пугачёвский район, Саратовская область
 Давыдовское сельское поселение — входит в Кашинский район, Тверская область